Победительница турнира 2008 года -  Елена Янкович

Турнир-2009 выиграла  Светлана Кузнецова переиграв в финальном матче, со счетом 6-2 6-4,  Агнешку Радваньскую.

Сеянные 

 Динара Сафина  (второй круг)
 Серена Уильямс  (третий круг)
 Венус Уильямс  (второй круг)
 Елена Дементьева  (четвертьфинал)
 Каролина Возняцки  (первый круг)
 '''Светлана Кузнецова (Титул)
 Вера Звонарёва  (четвертьфинал)
 Елена Янкович  (второй круг)
 Виктория Азаренка  (второй круг)

<ol start="10">
 Флавия Пеннетта '' (третий круг)
 Ана Иванович '' (снялась с турнира из-за респираторного заболевания)
 Агнешка Радваньская '' (финал)
 Надежда Петрова '' (полуфинал)
 Марион Бартоли '' (полуфинал)
 Саманта Стосур '' (первый круг)
 Ли На '' (третий круг)
 Виржини Раззано  (снялась с турнира из-за боли в левой икроножной мышце)
</ol>

Полуфиналисты Toray Pan Pacific Open 2009 начинают турнир со второго круга. Это -
  Мария Шарапова   (третий круг)
  Елена Янкович  (второй круг)
  Агнешка Радваньская  (финал)
  Ли На '' (третий круг)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основы
 Сетка квалификации

Открытый чемпионат Китая по теннису 2009